П'єр-Іполит Люка (; 17 січня 1814 — 5 липня 1899) — французький натураліст-ентомолог, працював асистентом-натуралістом у Національному музеї природознавства в Парижі. Відомий наступними працями: «Histoire naturelle des l épidoptères ou papillons d'Europe» (1834-1835; 1845), «Les Lépidoptères exotiques» (1835-1836; 1845), «Histoire naturelle des crustacés» (1840-1841), «Hist. nat. des animaux articulés» та ін. Великий матеріал для досліджень Люка зібрав як член наукової експедиції в Алжирі.

Роботи 
 Histoire naturelle des lépidoptères exotiques. Ouvrage orné de 200 figures peintes d'après nature par Pauquet et gravées sur acier. Paris, Pauquet, Bibliothèque Zoologique, 1835.
 Histoire naturelle des animaux articulés. Exploration scientifique de l'Algérie, pendant les années 1840, 1841 et 1842… Paris, Imprimerie Nationale (1844—1849). Published in 25 Volumes this work contains 122 fine engraved plates.
 «Description de nouvelles Espèces de Lépidoptères appartenant aux Collections entomologiques du Musée de Paris», Revue Mag. Zool. (2) 4 (3): 128—141 (1852) 4 (4): 189—198 (1852) 4 (6): 290—300 (1852) 4 (7): 324—343 (1852) 4 (9): 422—432, pl. 10 (1852) 5 (7): 310—322 (1853).
 «Animaux nouveaux ou rares, recuillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro a Lima et de Lima au Pará; executée par ordre du gouvernement français pendant les années 1843 a 1847 sous la direction du Comte Francis de Castelnau». Entomologie Voy. Cast. 3: 197—199, pl. 1-2 (Lepidoptera) [1859].

Примітки

Посилання 
  Scanned plates from Histoire naturelle des animaux articulés. (plates incorrectly attributed Gérard Paul Deshayes did the Mollusca.

Французькі ентомологи
Французькі зоологи
Лепідоптерологи